Гуджарати:

 Гуджарати  — язык гуджаратцев, один из языков юго-западной индоарийской подгруппы индоевропейской языковой семьи.
 Гуджарати — письменность индийского языка гуджарати.
 Гуджарати — блок Юникода, содержащий символы письменности гуджарати.